

Geografia 
 Rico – centro abitato statunitense, nel Colorado
 Ricò – frazione di Meldola, provincia di Forlì-Cesena
 Porto Rico – isola dei Caraibi

Persone 
 Rico (Rico Constantino) – ex wrestler statunitense
 Beatriz Rico – attrice e ballerina spagnola

Personaggi immaginari 
 Rico – personaggio del manga e anime Gunslinger Girl
 Rico – personaggio della serie Madagascar

Altro 
 Rico – album dei Matt Bianco del 2000
 Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act – legge federale statunitense
Rico Suave – personaggio della serie televisiva Hannah Montana
 Rico – personaggio del videogioco Xenogears
 Rico – diminutivo del nome proprio maschile Enrico e Riccardo
 Rico Tubbs – personaggio della serie televisiva Miami Vice, interpretato da Philip Michael Thomas